Dubai Women’s Sevens 2014 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się wraz z turniejem męskim w dniach 4–5 grudnia 2014 roku na The Sevens w Dubaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2014/2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były pierwszym turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series. Wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez IRB w połowie października 2014 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy zespołów.

W swoich grupach zwyciężyły Australia, Nowa Zelandia i Anglia. Niespodzianką drugiego dnia była ćwierćfinałowa porażka Angielek z Francuzkami oraz wymęczona wygrana Nowozelandek nad Rosjankami, jednak w finale zgodnie z oczekiwaniami zagrały dwie najwyżej rozstawione drużyny. Australijki prowadziły do przerwy 17–0, jednak w drugiej części meczu pogoń reprezentantek Nowej Zelandii zakończyła się sukcesem. W ostatniej akcji grająca ze złamanym palcem Sarah Goss zdobyła przyłożenie, które zostało podwyższone ustalając wynik na 17–19. Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Australijka Alicia Quirk. Najwięcej punktów, po 45, zdobyły Rosjanka Marina Petrova i Kanadyjka Ghislaine Landry.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 
 Oficjalna strona World Rugby 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
Dubai Women’s Sevens
2014 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich